Adalberone I di Metz – vescovo di Metz dal 929 al 954
 Adalberone I di Verdun o Adalberone II di Metz – vescovo di Verdun nel 984 e di Metz dal 984 al 1005